Krpanova pot je lahko:

 Krpanova pot (Pohod po Krpanovi poti) (Bloke)
 Velika Krpanova pot